N36 peut faire référence à :
 Autres affections de l'urètre, d’après la Classification internationale des maladies ;
 HMS Perseus (N36), un sous-marin de la Royal Navy ;
 , diverses routes dans le monde.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres